Mozilla Sunbird - projeto da Mozilla de codinome Lightning
Lightning (conector) - cabo conector usb da Apple Inc.
Lightning (software) -  uma extensão que adiciona a funcionalidade de agendamento e calendário para o cliente de e-mail Mozilla Thunderbird
Lightning GT
P-38 Lightning
Lightning (livro), de Danielle Steel

Localidades

Lightning Ridge

Desambiguação